Die Basketball-Südamerikameisterschaft der Damen 1984, die neunzehnte Basketball-Südamerikameisterschaft der Damen, fand zwischen dem 5. und 13. Oktober 1984 in Cúcuta, Kolumbien statt, das zum zweiten Mal die Meisterschaft ausrichtete. Gewinner war der Gastgeber, der zum ersten Mal die Südamerikameisterschaft der Damen erringen konnte.

Teilnehmende Mannschaften

Modus
Gespielt wurde in Form eines Rundenturniers zu acht Mannschaften. Jede Mannschaft spielte gegen jede andere genau einmal, sodass jede Mannschaft sieben Spiele (insgesamt wurden 28 Spiele absolviert) absolvierte. Pro Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage immerhin noch einen Punkt. Die punktbeste Mannschaft wurde Basketball-Südamerikameister der Damen 1984. Bei Punktgleichheit entschied der Direkte Vergleich.

Ergebnisse

Abschlussplatzierung

Weblinks 
 1984 South American Championship for Women ()

Sport (Cúcuta)
Basketballveranstaltung 1984
Südamerikameisterschaft der Damen 1984